Les Déracinés, roman de Maurice Barrès publié à Paris en 1897, première partie de la trilogie Le Roman de l'énergie nationale
 Les Déracinés (Three Faces West), film américain de Bernard Vorhaus, sorti en 1940 ;
 Les Déracinés (Surcos), film espagnol de José Antonio Nieves Conde sorti en 1951 ;
 Les Déracinés, film français d'André Teisseire sorti en 1972 tiré de l'ouvrage Les Compagnons de Taberdga de Richard Marillier ;
Les Déracinés, téléfilm français de Jacques Renard, diffusé en 2000 ;
Les Déracinés, film algérien de Lamine Merbah, sorti en 1977.

Références